Die 21. Etappe der Tour de France 2015 fand am 26. Juli 2015 statt. Die letzte Etappe der Tour führte von Sèvres über 109,5 Kilometer zur Champs-Élysées in Paris. Es gab eine Bergwertung der vierten Kategorie nach 10,5 Kilometern sowie einen Zwischensprint nach 55,5 Kilometern auf den Champs-Élysées in Paris. Die 21. Etappe zählte als Flachetappe. Es gingen 160 Fahrer an den Start.

Rennverlauf 
Zu Beginn der Etappe herrschte starker Regen, sodass zeitweise über eine Neutralisierung des Rennens nachgedacht wurde. Die Endzeit der Tour wurde beim ersten Überfahren der Ziellinie auf den Champs-Élysées genommen. Danach stand noch die Entscheidung über den Tagessieg an. Es gab mehrere Attacken und auch eine Spitzengruppe mit Florian Vachon, Kenneth Vanbilsen, Nélson Oliveira und Rohan Dennis, die aber nie mehr als 30 Sekunden vom Feld wegfahren konnte. Es kam wie erwartet zu einem Massensprint, den André Greipel vor Bryan Coquard und Alexander Kristoff gewann.

Punktewertungen

Bergwertung

Weblinks 

 21. Etappe der Tour de France 2015
 Rennverlauf

Etappe 21
Sèvres
201521